4-й выпуск  Про Сайклинг Челлендж США — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Колорадо в США. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 18 по 24 августа 2014 года в рамках UCI America Tour 2014 (категория 2.HC).  

Победителем гонки, выиграв два этапа, стал американский велогонщик Тиджей ван Гардерен из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 5 команд ПроТура. Также были приглашены 4 проконтинентальных команд и 7 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Про Сайклинг Челлендж США 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в США в 2014 году
Август 2014 года